Мейстрилиига 2021 (также известна под спонсорским названием A. Le Coq Премиум-Лиига; ) — 31-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости страны.

Первоначально чемпионат планировали начать 5 марта 2021 года, но из-за вспышки COVID-19 в Эстонии старт перенесли на 13 марта 2021 года.

Титул чемпиона защищает «Флора».

Клубы-участники

Персонал и форма

Турнирная таблица

Результаты матчей

1—27 туры

Топ-шесть команд 28—33 туры

Утешительный раунд 28—30 туры

Лидеры чемпионата

Переходные матчи

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мейстрилиига на soccerway

2021
Эстония
Спорт в Эстонии в 2021 году